Existem duas comunas suíças com o nome Lohn:
 Lohn - no cantão de Grisões;
 Lohn - no cantão de Schaffhausen.

Desambiguação